Bio Bio steht für:

 BioBio, Eigenmarke von Netto Marken-Discount

Siehe auch 
 Bío-Bío